Inselstraße 17 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Inselstraße 17 (Düsseldorf-Pempelfort)
 Inselstraße 17 (Leipzig)

Siehe auch:
 Inselstraße